Лакав () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Лакав () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот